Вра́но () — скандинавская фамилия.

Известные носители 
 Врано, Изабелла (род. 1997) — шведская кёрлингистка.
 Врано, Матс (род. 1965) — шведский кёрлингист, отец Изабеллы и Расмуса
 Врано, Расмус (род. 1994) — шведский кёрлингист, призёр Олимпийских игр 2018 года

См. также 
 Врана (значения)